Okręty US Navy o nazwie USS "Yacona":
 Pierwszy  "Yacona" (SP-617) był parowym jachtem o stalowym kadłubie, który został zbudowany w 1898. Był w służbie US Navy w latach 1917-1921.
 Drugi "Yacona" (AOG-45) był zbiornikowcem benzyny typu Mettawee. Był w służbie od lutego do grudnia 1945.

Yacona